De World Seniors Darts Masters 2022 was de eerste editie van de World Seniors Darts Masters, een darttoernooi voor spelers met een leeftijd boven de vijftig jaar. De organisatie was in handen van de World Seniors Darts Tour, MODUS Sports en Snooker Legends. Van 27 tot en met 29 mei 2022 vond het toernooi plaats in Lakeside Leisure Complex te Frimley Green. De Canadees David Cameron wist de titel te winnen door Engelsman Phil Taylor met 6-3 in sets te verslaan in de finale.

Deelnemers
Aan de Masters deden 20 spelers mee. Zestien spelers ontvingen een wildcard. Een plaats ging naar de hoogst gerankte nog niet geplaatste speler op de World Seniors Darts Tour ranking. Een plaats ging naar de speler die op social media de meeste stemmen in een poll kreeg. De twee overige plaatsen gingen naar de winnaars van de kwalificatietoernooien.

Uiteindelijke deelnemersveld
Alfabetisch geordend naar achternaam. Leeftijd tijdens toernooi tussen haakjes.

Genodigden
  Martin Adams (65)
  Bob Anderson (74)
  Lisa Ashton (51)
  Keith Deller (62)
  Trina Gulliver (52)
  Deta Hedman (62)
  Terry Jenkins (58)
  John Lowe (76)

  Colin Monk (54)
  Tony O'Shea (61)
  Kevin Painter (54)
  John Part (55)
  Roland Scholten (57)
  Phil Taylor (61)
  Robert Thornton (54)
  Les Wallace (60)

Gekwalificeerden
  David Cameron (52)
  Wayne Jones (57)

Nummer 1 Ranking
  Richie Howson (56)

Fans Favourite
  Paul Lim (68)

Speelschema

Televisie
In het Verenigd Koninkrijk waren de BBC en BT Sport in het bezit van de uitzendrechten. In Ierland gold dat voor Virgin Media. SPORT1 bezat de uitzendrechten voor Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Darts in 2022
Dartswedstrijd in Engeland